Maki har flere betydninger:

Maki (plantesamfund) – et plantesamfund, præget af tørke , græsning og afbrænding
Maki (halvabe) – en slags halvabe der bor på Madagaskar.
Maki er en form for sushi, som består af ris og fisk eller grøntsager rullet i noritang